Die Abkürzung OMP bezeichnet:
 einen italienischen Hersteller von Motorsport-Zubehör, siehe OMP Racing
 die Programmierschnittstelle  Open Multi-Processing, siehe OpenMP
 Orotidin-5'-monophosphat
 Proteine in der äußeren Membran gramnegativer Bakterien (englisch: outer membrane proteins)

OMP